Хоккейный турнир на XIV зимних Олимпийских игр 1984 года прошёл с 7 по 19 февраля в югославском городе Сараеве. Это был 15-й хоккейный турнир на Олимпийских играх. Все матчи прошли на Олимпийской арене «Зетра» и в олимпийском дворце «Скендерия». В шестой раз в своей истории сборная СССР завоевала золотые медали. 
Сборные, не попавшие на Игры в Сараеве, сыграли на .

Отборочный турнир (Гармиш-Партенкирхен, ФРГ) 
За место в Олимпийском турнире был проведён мини турнир с участием двух сборных, победителем Группы С сборной Нидерландов и 4-й командой Группы В сборной Норвегии.

Квалификация 
На Олимпийский турнир были допущены все сборные группы А чемпионата мира 1983 года, кроме сборной ГДР, которую заменила сборная Австрии. Первые две команды группы В (США и Польша), победитель отборочного турнира сборная Норвегии и хозяйка турнира сборная Югославии.

Олимпийский турнир 
12 команд были разделены на две группы, где по системе «каждый с каждым» определяли по 2 команды, которые выходили в следующий этап.

Группа А

Группа B

Классификация 5-8 места 
Команды, занявшие в группах 3-4 места, в одном матче играли классификацию на турнире.

Финальный турнир 1-4 места 
Команды, занявшие в группах 1-2 места играли финальный турнир. Засчитывались очки, набранные в матчах с командами, прошедшими в финальный турнир. Игры проводились с командами из другой группы.

Итоговая таблица

Призёры

Олимпийский пьедестал

Составы команд-призёров

Примечания

Ссылки 
 Jeux Olympiques 1984
 Sport Statistics – International Competitions Archive

Олимпиада
Хоккей с шайбой на зимних Олимпийских играх 1984
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Югославии